Igor Sergueïevitch Mirnov - en russe :   - (né le  à Tchita en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Son frère Alekseï est également professionnel.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK Dinamo Moscou, il débute dans la Superliga en 2002. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2003 dans la Ligue nationale de hockey par les Sénateurs d'Ottawa en deuxième ronde en . Il a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions 2008 avec le Metallourg Magnitogorsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|2001-2002|| Dinamo Moscou 2|| Pervaïa liga|| 30|| 33|| 17|| 50|| 34|| || || || || 
|-
| Dinamo Moscou || Superliga|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 50|| 3|| 7|| 10|| 49|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2003-2004|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 54|| 11|| 11|| 22|| 36|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2004-2005|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 56|| 13|| 12|| 25|| 50|| 9|| 2|| 4|| 6|| 0
|-
| 2005-2006|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 33|| 8|| 10|| 18|| 36|| 4|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2006-2007|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 49|| 21|| 24|| 45|| 54|| 3|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2007-2008|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 23|| 9|| 6|| 15|| 20|| 13|| 3|| 1|| 4|| 4
|-
| 2008-2009|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 39|| 10|| 8|| 18|| 24|| 11|| 2|| 7|| 9|| 8
|-
| rowspan=3|2009-2010|| Atlant Mytichtchi|| KHL|| 20|| 2|| 4|| 6|| 0|| || || || || 
|-
| HK MVD|| KHL|| 10|| 1|| 3|| 4|| 4|| || || || || 
|-
| Sibir Novossibirsk|| KHL|| 12|| 7|| 5|| 12|| 8|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Sibir Novossibirsk||  KHL|| 53|| 16|| 25|| 41|| 30|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2011-2012|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 50|| 14|| 10|| 24|| 14|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|| 2012-2013 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 49|| 21|| 16|| 37|| 32|| 14|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 2013-2014 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 48|| 18|| 13|| 31|| 14|| 18|| 8|| 2|| 10|| 0
|-
| 2014-2015|| Ak Bars Kazan || KHL|| 57|| 10|| 20|| 30|| 14|| 20|| 2|| 6|| 8|| 10
|-
| 2015-2016|| Ak Bars Kazan || KHL || 37 || 7 || 7 || 14 || 16 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| rowspan=2|2016-2017|| Traktor Tcheliabinsk || KHL|| 17|| 1|| 4|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Spartak Moscou || KHL ||35 || 8 || 6 || 14 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2|2017-2018|| HK Spartak Moscou || KHL|| 32|| 6|| 8|| 14|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Khimik Voskressensk || VHL ||2 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019|| Bouran Voronej || VHL || 39 || 15 || 17 || 32 || 26 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Tchita
Naissance en septembre 1984
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du HK MVD
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du Bouran Voronej